Die Abkürzung VDSC bedeutet:

 Vereinigung Dresdner Studentenclubs, freiwilliger Zusammenschluss der Studentenclubs in Dresden
 VdS-C, Geräteklasse von Bewegungsmeldern

Abkürzung